Rio Negro ili Río Negro (hrv. Crna rijeka) može značiti:

Rijeke:
 Rio Negro (Amazonija), lijevi pritok rijeke Amazone
 Rio Negro (most), most preko istoimene rijeke
 Río Negro, rijeka u Španjolskoj), rijeka u Španjolskoj
 Río Negro (rijeka u Argentini), rijeka u Argentini
 Río Negro (rijeka u Srednjoj Americi), pogranična rijeka između Hondurasa i Nikaragve, 
 Río Negro (rijeka u Paragvaju), rijeka u Paragvaju
 Río Negro (rijeka u Urugvaju), rijeka u Urugvaju
 Río Negro (rijeka u Brazili), rijeka u Pantanalu, Brazil, Pantanal (Brazil)
 Río Negro (rijeka u Peruu), rijeka u Peruu
 Rio Negro (pritoka Magdalene), rijeka u Kolumbiji

Regije:
 Río Negro (argentinska pokrajina), argentinska pokrajina
 Río Negro (departman), departman u Urugvaju
 Río Negro (općina u Čileu), u regiji Los Lagos
 Río Negro (općina u Venezueli), općina u Venezueli

Gradovi: 
 Río Negro (grad u Brazilu), grad u državi Mato Grosso do Sul, Brazil
 Río Negro (grad u Peruu), grad u provinciji Satipo, Peru

Ostalo:
 Río Negro (zaštićeno područje), zaštićeno područje prirode u Brazilu